

Geografia 
 Monte Petelin – altura austriaca nel distretto di Villach-Land

Persone 
 Boris Petelin – ex giocatore di hockey su ghiaccio russo
 Dmitrij Petelin – cosmonauta russo
 Jan Petelin – ciclista su strada lussemburghese con cittadinanza italiana
 Miroslav Petelin – ufficiale dell'esercito austro-ungarico